Ива́новка () — село,
Ивановский сельский совет,
Каменско-Днепровский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2322485701. Население по переписи 2001 года составляло 2329 человек.

Является административным центром Ивановского сельского совета, в который не входят другие населённые пункты.

Географическое положение 
Село Ивановка находится на левом берегу Каховского водохранилища (Днепр),
выше по течению на расстоянии в 1 км расположено село Благовещенка,
ниже по течению на расстоянии в 2,5 км расположено село Новоукраинка.

Происхождение названия 
Ивановка (прежние названия — Синельниково, Ивановское) село возникло в 1788 г. на землях, пожалованных царским правительством генералу Ивану Синельникову, после захвата территорий российской империей у османской империи, после Русско-турецкой войны.Русско-турецкая война (1768—1774).
На территории Украины 123 населённых пункта с названием Ивановка.

История 
 На окраине села найдены наконечники стрел скифо-сарматских времен (III—II вв. до н. э.) и римские амфоры III—IV вв. н. эры., возможно принесенные течением Днепра с вышестоящих по реке кочевых поселений скифов и сарматов, хотя по оперению и форме больше напоминает наконечники турецких и арабских стрел.
 1790 год — дата основания, (не подтвержденная).Деревня Ивановка, Днепровского уезда , принадлежала генерал-майору Ивану Максимовичу Синельникову (1741-1788), позднее его вдове Авдотье Васильевне Синельниковой (урожд. Страховой). Возможно, что эта дача была получена генерал-майором по Ордеру князя Г.А.Потемкина за № 444 от 20 сентября 1786 г., согласно которому И.М.Синельникову отводилось 12 тысяч десятин земли «близ урочища Маячки» http://www.cossackdom.com/monograf/makidonov_istoriy.pdf

Экономика 
 Основа экономики села — индивидуальные тепличные хозяйства.
 «Ивановка», сельскохозяйственный многофункциональный кооператив.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Детский сад.
 Дом культуры.
 Больница.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Примечания